Osoby:
 Ellen Hoog – holenderska hokeistka
 Günter Hoog – niemiecki prawnik
 Otto Hoog – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Hoch
 HOG